Rostrup kan henvise til

 Stednavne
 Rostrup (Gadbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gadbjerg Sogn, Vejle Kommune
 Rostrup (Skamby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skamby Sogn, Nordfyns Kommune
 Rostrup (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Rostrup Sogn, Mariagerfjord Kommune

 Personer med efternavn Rostrup
 Emil Rostrup (1831-1907) – botaniker og mykolog
 Ove Rostrup (1864-1933) – botaniker og mykolog
 Sofie Rostrup (1857-1940) – entomolog
 Ask Rostrup (født 1966) – journalist
 Kaspar Rostrup (født 1940) – skuespiller og instruktør
 Egill Rostrup (1876 – 1940) – skuespiller og instruktør
 Asmund Rostrup (1915 – 1983) – skuespiller
 Rostrup (slægt) – flere borgelige slægter